Warcraft RPG est un jeu de rôle édité en anglais par  (une filiale de ) et basé sur le monde de Warcraft, exploité par divers jeux vidéo.

Première édition 

La première édition du jeu de rôle, Warcraft, sortie en 2003, est un supplément pour Donjons et Dragons  (D&D3) : le livre de base ne contient pas les règles du jeu, seulement la description du cadre de jeu (le «  ») . Il nécessite le Manuel du joueur de D&D3 ou un livre de règles du  (, Conan, le jeu de rôle… ) et ne décrit que les règles complémentaires, peuples, classes, dons et sorts propres au monde de Warcraft.  Aux peuples et aux classes de Warcraft s’ajoutent des dons et des sorts adaptés du jeu vidéo ainsi que des règles pour créer des objets technologiques comme des machines volantes. Plusieurs suppléments détaillent les monstres, les factions qui combattent, les divinités, etc. Il y a aussi des règles pour gérer un clan, de la simple tribu à la cité entière. Le graphisme de Warcraft RPG est inspiré ou tiré du jeu Warcraft et des guides officiels du jeu vidéo.

Les suppléments sont : 
 , le bestiaire qui décrit les monstres selon les règles d20 ; 
 , qui décrit les factions et les règles de combat de masse ; 
 , consacré à la magie ; 
  et , qui apportent des informations supplémentaires sur le monde et ses personnages principaux.

Seconde édition 

La seconde édition, World of Warcraft, sortie en 2005, est un livre de près de , tout en couleurs, qui intègre une description du monde et des règles sous licence OGL, compatibles avec Dungeons & Dragons 3.5 mais indépendantes de ce jeu, contrairement à la première édition. Les règles sont mises à jour et intègrent des idées tirées d'autres jeux compatibles avec le d20 System, tel Arcana Unearthed de Monte Cook.

Les suppléments sont : 
 , le bestiaire qui décrit les monstres, complété par le supplément électronique payant  ; 
 ,  et  qui décrivent les factions du jeu et des peuples mineurs du monde ; 
 , dédié à la magie ; 
 , qui apporte des informations supplémentaires sur le monde et ses personnages principaux. 
L'éditeur proposait également plusieurs documents électroniques gratuits, comme un kit d'initiation, un guide de mise à jour des suppléments de la première édition, des errata et bonus.

Le Guide du Rôliste Galactique a une section dédiée à la première édition et une autre à la deuxième édition, RPG Net en a une en anglais.

Notes et références 

Décor de campagne de Donjons et Dragons
Warcraft
Jeu de rôle américain
Jeu de rôle médiéval-fantastique
Adaptation d'un jeu vidéo en jeu de rôle
Jeu de rôle paru dans les années 2000